Дина́р Рами́левич Хафизу́ллин (род. 5 января 1989, Казань) — татарский хоккеист, защитник клуба «Ак Барс».

Биография 
Воспитанник хоккейной школы казанского «Ак Барса», в котором дебютировал в сезоне 2006/07, эта игра стала единственной для него в том сезоне, в следующий раз за родной клуб сыграл в 2011 году, проведя 3 матча. Перед этим выступал в ВХЛ за «Нефтяник» и в КХЛ за «Витязь», в который и вернулся из Казани после концовки сезона 2010/11. В начале 2014 года перешёл в СКА. 29 августа 2021 года в результате обмена перешёл в уфимский «Салават Юлаев».

Достижения 
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2009 года
 Серебряный призёр чемпионата России сезона 2014/15
 Двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017)
 Чемпион России сезона 2016/17
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2019

Статистика 
 По состоянию на конец сезона 2018/19

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Обладатели Кубка Гагарина